Европейското първенство по баскетбол 2013, известно още като Евробаскет 2013, е 38-о континентално първенство, организирано от ФИБА Европа.

Първенството се провежда в Словения от 4 до 22 септември 2013 г. Словения за първи път домакинства на турнира Евробаскет.

Съоръжения

Квалификации 

Отборите взели участие на Олимпийските игри и Олимпийските квалификационни турнири, Испания, Франция, Русия, Македония, Литва, Гърция, Словения и Великобритания, се класират директно за финалите.

Останалите 31 отбора са разделени в 5 групи по 5 отбора и 1 група от 6 отбора. Първите два отбора от всяка група плюс четирите най-добри трети отбори се класират за финалите.

Класирани отбори

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Втори кръг 
Две групи от най-добрите три отбора от групите A, B, C и D. Отборите, които идват от една и съща група не играят отново по между си, но резултатите им от груповата фаза се взимат предвид в класирането.

Първите четири отбора от двете групи се класират за четвъртфиналите.

Група E

Група F

Елиминационна фаза 

5 място

Четвъртфинали

5–8 място

Полуфинали

Седмо място

Пето място

Трето място

Финал

Крайно класиране 

Спорт в Словения
Евробаскет